Вудфорд има више значења:
 Округ Вудфорд (Илиноис)
 Округ Вудфорд (Кентаки)
 Вудфорд (Висконсин)
 Вудфорд (Јужна Каролина)